BZY steht für:
 Flughafen Bălți-Leadoveni (IATA-Code)

Bzy steht für:
 Bzí (Dolní Bukovsko) (dt.: Bzy), Ortsteil von Dolní Bukovsko, Tschechien

bzy steht für:
 Obanliku (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache im Kamerun

Abkürzung